El nombre Carlos Cruz puede referirse a:

 Carlos Cruz Castillo (n. 1960), actor venezolano.
 Carlos Cruz-Diez (n. 1923), artista venezolano.
 Carlos Cruz González (n. 1930), artista español.
 Carlos Cruz Lorenzen (n. 1951), ingeniero comercial y político chileno.
 Carlos Cruz Mendoza (n. 19??), político mexicano.
 Carlos Cruz (1937-1970), boxeador dominicano.
 Carlos Cruz (n/d), presentador portugués.